Die 67. Eishockey-Weltmeisterschaften im Jahre 2003 fanden an folgenden Orten und zu folgenden Zeiten statt:

 Weltmeisterschaft: 26. April bis 11. Mai in Helsinki, Tampere und Turku (Finnland)
 Division I, Gruppe A: 15. bis 21. April in Budapest (Ungarn)
 Division I, Gruppe B: 14. bis 20. April in Zagreb (Kroatien)
 Division II, Gruppe A: 5. bis 11. April in Seoul (Südkorea)
 Division II, Gruppe B: 24. bis 30. März in Sofia (Bulgarien)
 Division III: 3. bis 6. April in Auckland (Neuseeland)

Insgesamt nahmen an diesen Welttitelkämpfen 43 Mannschaften teil.

Im Vergleich zum Vorjahr gab es keine Veränderungen beim Modus. Weltmeister wurde zum 22. Mal das Team Kanada, das im Finale Schweden besiegen konnte.

Qualifikation Fernost 
Da die südkoreanische Mannschaft auf eine Teilnahme am Qualifikationsturnier verzichtete, wurde nur ein einziges Qualifikationsspiel in Hachinohe, Japan, ausgetragen.

Weltmeisterschaft 
Die Top-Division wurde wie schon 1997 in den finnischen Orten Helsinki, Tampere und Turku ausgespielt.

Vorrunde

Gruppe A 

Abschlusstabelle

Gruppe B 

Abschlusstabelle

Gruppe C 

Abschlusstabelle

Gruppe D 

Abschlusstabelle

Abstiegsrunde um die Plätze 13–16, Gruppe G 

Abschlusstabelle

Zwischenrunde

Gruppe E 
direkte Vergleiche der Vorrunde werden übernommen

Abschlusstabelle

Gruppe F 
direkte Vergleiche der Vorrunde werden übernommen

Abschlusstabelle

Play-offs

Abschlussplatzierung der WM

Meistermannschaften

Division I

Gruppe A (in Budapest, Ungarn)

Spiele

Abschlusstabelle

Gruppe B (in Zagreb, Kroatien)

Spiele

Abschlusstabelle

Auf- und Absteiger

Division II

Gruppe A (in Seoul, Südkorea)

Spiele

Abschlusstabelle

Gruppe B (in Sofia, Bulgarien)

Spiele

Abschlusstabelle

Auf- und Absteiger

Division III 
in Auckland, Neuseeland
Ursprünglich war für dieses Turnier auch die erstmalige Teilnahme Armeniens an Eishockey-Weltmeisterschaften geplant, doch aufgrund falsch ausgefüllter Visumanträge wurde dem Team die Einreise verwehrt.

Spiele

Abschlusstabelle

Auf- und Absteiger

Siehe auch 
 Eishockey-Weltmeisterschaft 2003
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2003
 U20-Junioren-Weltmeisterschaften der Herren
 U18-Junioren-Weltmeisterschaften der Herren

Weblinks 
 http://www.iihf.com/ – Seite des Internationalen Eishockey-Verbandes (engl.)

Einzelnachweise

Literatur 
 Eckert, Horst: International Ice Hockey Guide 2002. Official IIHF Yearbook 2001/2002. München: Copress, 2001, ISBN 3-7679-0792-5. .

Weltmeisterschaft
2003
Weltmeisterschaft, 2003
Weltmeisterschaft, 2003
Weltmeisterschaft, 2003
Weltmeisterschaft, 2003
Weltmeisterschaft, 2003
Weltmeisterschaft, 2003
Eishockeywettbewerb in Helsinki
Eishockeywettbewerb in Tampere
Eishockeywettbewerb in Turku
Eishockeywettbewerb in Budapest
Eishockeywettbewerb in Zagreb
Eishockeywettbewerb in Seoul
Eishockeywettbewerb in Sofia
Eishockeywettbewerb in Auckland